Carl Carlheim-Gyllensköld kan syfta på:

* Carl Carlheim-Gyllensköld (1768–1819), svensk militär och akvarellkonstnär
 Carl Carlheim-Gyllensköld (1827–1901), svensk jurist och riksdagsman